Martin Sus ist der Name folgender Personen:

* Martin Sus (Fußballspieler, 1989) (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Martin Sus (Fußballspieler, 1990) (* 1990), tschechischer Fußballspieler